Osoby o tym nazwisku:

 Arkadiusz Żaczek (ur. 1974), polski judoka
 Jarosław Żaczek (ur. 1967), polski polityk
 Krystyna Żaczek (ur. 1935), posłanka na Sejm PRL
 Piotr Żaczek, polski muzyk
 Tadeusz Żaczek (ur. 1958), polski artysta fotograf
 Waldemar Żaczek (ur. 1929), polski grafik i malarz